Павел Рябушинский: Рябушинский, Павел Михайлович (1820—1899) — сын Михаила Яковлевича Рябушинского, основателя династии Рябушинских..
 Рябушинский, Павел Павлович (1871—1924) — старший из братьев Рябушинских, общественный и политический деятель, издатель газет, сын Павла Михайловича Рябушинского.